Dénia ist der Name von:

 Dénia (Stadt), eine Stadt an der Ostküste Spaniens
 Dénia (Taifa), ein maurisches Taifa-Reich, das im 11. Jahrhundert entstand

Denia bezeichnet auch:
 Denia (Motorradmarke), eine historische deutsche Motorradmarke in den 1920ern
 Denia (Zypern), Ort im Bezirk Nikosia in Zypern